Por Arosio pode estar à procura de:
Arosio (Itália) - uma comuna na província de Como, região da Lombardia, na Itália;
Arosio (Suíça) - uma comuna no cantão de Ticino, na Suíça.
Ana Paula Arósio - atriz e modelo brasileira.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos